Anamnese (Oudgrieks anamnêsis) betekent 'herinnering', en kan zijn:

 Anamnese (medisch): wat een patiënt zijn arts aan medische voorgeschiedenis kan vertellen
 Verpleegkundige anamnese: het verzamelen van gegevens van de verpleegkundige bij de zorgvrager tijdens het verpleegproces
 Anamnese (Plato): het 'ophalen in de herinnering' in de filosofie van Plato
 Anamnese (gebed): het deel van het eucharistisch gebed waarin het lijden en sterven van Christus in herinnering wordt gebracht
 Anamnesis (stijlfiguur)
 Anamnese (hoorspel), een hoorspel van Ludvík Aškenazy